Река може бити:

 Река, екавски изговор ијекавске речи ријека или икавске речи рика

или:

 Река, масивни ток воде преко копна
 Река (река), река у Словенији

или:

 Река (Метохија), област у Метохији, Косово и Метохија, Србија
 Пуста река (област), раније само Река, област у Лесковачкој котлини, Србија
 , област у Македонији, Северна Македонија

или:

 Река (Кладово), насеље у општини Кладово, Србија
 Река (Краљево), насеље града Краљева, Србија
 Река (Косовска Митровица), насеље у општини Косовска Митровица, Косово и Метохија, Србија
 Река (Качаник), насеље у општини Качаник, Косово и Метохија, Србија
 Кишна Река, насеље у општини Глоговац, Косово и Метохија, Србија
 Река (Фридек-Мистек), насеље у округу Фридек-Мистек, Чешка
 Река (Копривница), насеље града Копривнице, Хрватска

или:

 Река (албум), албум српско-мађарске групе -{Rebel Star}-

Види још 
 Ријека (вишезначна одредница)
 Рика (вишезначна одредница)
 Речица (вишезначна одредница)